Mario Gallo – calciatore italiano
Mario Gallo – produttore cinematografico e sceneggiatore italiano 
Mario Gallo – regista italiano naturalizzato argentino